Delaitre, Delaître oder Delaistre ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine-Charles-Bernard Delaitre (1776–1838), französischer General
 Didier Delaître (* 1962), französischer Regisseur und Komponist
 François Delaistre (1746–1832), französischer Bildhauer
 Jean-François-Marie Delaître (1766–1835) französischer Politiker
 Marcel Delaître (1888–1963), französischer Schauspieler
 Olivier Delaître (* 1967), französischer Tennisspieler